Australia
 Woolwich – sobborgo di Sydney
Canada
 Woolwich – cittadina della Municipalità Regionale di Waterloo
 Regno Unito
 Woolwich – quartiere di Londra
 Stati Uniti d'America
 Woolwich – paese della Contea di Sagadahoc, Maine
 Woolwich – township della Contea di Gloucester, New Jersey